Bila je lahko:
 Bila Vlaka (Hrvaška)
 Bila, Bosna in Hercegovina (Bosna in Hercegovina)
 Na Bili, vas v Reziji